Hugo Meisl (ur. 16 listopada 1881 w Malešovie, zm. 17 lutego 1937) – austriacki trener piłki nożnej żydowskiego pochodzenia.

Życiorys 

Hugo Meisl urodził się w Czechach jako syn żydowskiego kupca Ludwiga Meisla i jego żony Karoliny z domu Mautner. W wieku dwunastu lat przeniósł się do Wiednia i tam uczęszczał do szkoły handlowej. Coraz bardziej interesował się rodzącym się sportem, jakim jest piłka nożna i dołączył do Vienna Cricket and Football-Club w 1895. Ze względu na swoje wykształcenie, które zdobywał między innymi w Trieście i Paryżu, mógł realizować swoją pasję do piłki nożnej bardzo nieregularnie. 

Po objęciu stałej funkcji urzędnika bankowego w 1905, Meisl szybko stał się jednym z czołowych sędziów ÖFV. Karierę arbitra rozpoczął w 1908 roku; sędziował mecze Igrzysk Olimpijskich 1912. Był również działaczem austriackiego związku piłki nożnej. Za swój język ojczysty uważał czeski, oprócz niego biegle posługiwał się niemieckim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, szwedzkim, niderlandzkim i francuskim.

Meisl rozpoczął karierę trenerską w 1912 w Wiener Amateur-Sportverein, ale już w tym samym roku objął funkcję selekcjonera reprezentacji Austrii. Funkcję tę pełnił od 1912 do śmierci w 1937. Praca ta została przerwana jedynie służbą wojskową podczas pierwszej wojny światowej na froncie Isonzo. Poprowadził Austrię na II Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w 1934, na których zajął 4. miejsce. Łącznie prowadził zespół narodowy Austrii w 135 spotkaniach (71 zwycięstw, 31 remisów, 33 porażki).

Meisl miał również wielkie znaczenie dla historii europejskiego futbolu. Był jednym z inicjatorów powstania Pucharu Mitropa, prekursora Ligi Mistrzów, oraz Pucharu Europy Środkowej, który był prekursorem mistrzostw Europy. Meisl, który od 1926 roku pełnił również funkcję sekretarza generalnego ÖFB, zmarł na zawał serca podczas pracy w wieku 55 lat.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie eu-football.info 
 
 

Austriaccy trenerzy piłkarscy
Trenerzy piłkarzy Rapidu Wiedeń
Selekcjonerzy reprezentacji Austrii w piłce nożnej mężczyzn
Austriaccy Żydzi
Urodzeni w 1881
Zmarli w 1937